Зелёная стена:

 Зеленая стена — термин в садоводстве.
 Зелёная китайская стена — полоса защитных сооружений в Китае.
 Великая_зелёная_стена — проектируемая/реализуемая полоса защитных сооружений в Африке.